28. Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim – zawody sportowe w kolarstwie górskim, które odbyły się w dniach 24 − 25 sierpnia we włoskim Val di Sole (fourcross) i w dniach 5-10 września 2017 roku w australijskim Cairns (cross-country i zjazd). W porównaniu z poprzednimi edycjami tej imprezy z programu usunięto zawody w trialu i eliminatorze, które od 2017 roku będą rozgrywane w ramach mistrzostw świata w kolarstwie miejskim (wraz z zawodami BMX).

Medaliści

Tabela medalowa

Bibliografia 
 Oficjalna strona MŚ w Cairns 
 Oficjalna strona MŚ w Val di Sole 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2017 w kolarstwie
2017 w Australii
2017 we Włoszech
Kolarstwo w Australii
Kolarstwo we Włoszech
Cairns
Sport w Queenslandzie